Чоко может означать:

 Языки чоко (чокоанские) — небольшая семья языков в Южной Америке
 Индейцы чоко — группа индейских племён, говорящих на чокоанских языках
 Чоко — одна из провинций Колумбии
 Чоко — род и вид птиц из семейства полосатые муравьеловки (Thamnophilidae).

См. также 
 Чако